Монохромия (от  — одноцветный) — одноцветность, имеющая в различных областях деятельности следующие значения:

 Оптика: монохроматическое излучение — световая эмиссия в очень узком частотном и/или волновом диапазонах;
 Фотография: монохромное изображение — снимок или фильм, на котором изображение заснято лишь в различных оттенках серого или какого-либо другого, но обязательно одного цвета;
 Живопись: изображение, созданное в тональных градациях одного цвета. Подобные изображения, имитирующие рельеф, иногда называют «под камею» (en Camaïeu), но правильнее, особенно в случаях использования ахроматических градаций (серого тона), — гризайль;
 Информатика: модуль изображения только в двух цветах. Монохромные мониторы имеют экраны, показывающие изображение лишь в чёрно-белом, чёрно-зелёном, черно-красном или чёрно-жёлтом цветах.

Восприятие